Staza je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Sunja, Sisačko-moslavačka županija.

Stanovništvo
Popisom stanovništva iz 2011. godine, utvrđeno je da u Stazi živi 220 osoba.
Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 304 stanovnika te 105 obiteljskih kućanstava.

Šport
U naselju je postojao nogometni klub NK Jedinstvo Staza.

Izvori

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji